Matallana de Torío kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Matallana de Torío (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Matallana de Torío (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar